Лас Кончитас има више значења:

 Лас Кончитас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Кончитас (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кончитас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кончитас, Лос Кокос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кончитас (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кончитас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кончитас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Кончитас (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Кончитас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Кончитас (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Кончитас (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кончитас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кончитас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кончитас, Ла Есперанза (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кончитас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кончитас (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику